TAT peut signifier :

Code 
TAT ou tat est un code qui peut faire référence à :
 TAT,  ;
 TAT,  ;
 tat, le tatar, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
TAT est un sigle qui peut signifier  :
 TAT-14, un câble sous-marin traversant l'océan Atlantique ;
 Télévision analogique terrestre, technologie de diffusion télévisuelle utilisant les ondes hertziennes ;
 , un test projectif utilisé en psychologie clinique ;
 Touraine Air Transport, une ancienne compagnie aérienne française ;
 , temps de rotation, d’exécution ou de maintenance, en français ;
 , une ancienne compagnie aérienne du Timor portugais ;
 Tribunal administratif du travail, un tribunal administratif au Québec spécialisé en droit du travail.

az:Tat
ca:Tat
ceb:Tat
en:Tat
he:טאט
sv:Tat